Silbergleit ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Silbergleit (1881–1943), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Silbergleit (1858–1939), deutscher Statistiker und Autor